Duque de Pastrana (plein) - plein in Madrid
 Duque de Pastrana (metrostation) - metrostation aan bovenstaand plein